Ваннаюк, ваннаюк пхаса тхай () — тоновые диакритические знаки тайской письменности. Названия происходят от палийских числительных:
 Майэк (первый)
 Майто (второй)
 Майтри (третий)
 Майтьаттава (четвёртый)

См. также 
 Тайское письмо

Ссылки 
 Тайско-русский словарь. Морев Л. Н.
 Урок тайского 
 Урок тайского 

Тайские диакритические знаки